De eerdere artiestennaam van Katy Perry
Katy Hudson (album), het gospelrockdebuut van de popzangeres